Дорожкино — многозначный термин:

Населённые пункты 
 Дорожкино — деревня в Новгородской области.
 Дорожкино — посёлок и микрорайон в черте города Пскова.
 Дорожкино — деревня в Вехнянской волости Новоржевского района Псковской области.
 Дорожкино — деревня в Смоленской области.
 Дорожкино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Дорожкино — деревня в Калининском районе Тверской области.

Озёра 
 Дорожкино — озеро в Вехнянской волости Новоржевского района Псковской области.